Совата — село в Болгарии
 Совата — город в Румынии